(род. 1953) — американский литературовед.
 Хэммонд, Уэйн (род. 1948) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года.